Milonoff est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), acteur finlandais
 (né en 1947), directeur et acteur de théâtre finlandais
Tuomas Milonoff (né en 1947), protagoniste du programme télévisuel finlandais Madventures

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois